Финни (; , «крепостной лес») — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэстмит (провинция Ленстер) у региональной дороги .

Примечания 

Населённые пункты графства Уэстмит